Klaffental ist ein Talname:

 Klaffental (Lauter), rechtes Bachtal zur (Wies-)Lauter in Bobenthal, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Klaffental (Speyerbach), rechtes Bachtal zum Speyerbach nach Mückenwiese, Ortsgemeinde Elmstein, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz